Анрик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анрик, Жак (род. 1938) — французский критик, эссеист, романист.
 Анрик, Жан-Батист (1770—1846) — французский военный деятель, генерал-майор (1815 год), участник революционных и наполеоновских войн.